Сигебод (Сигебольд; , ) — мужское имя. Известные носители:
 Сигебод — епископ Лана (начало IX в.)
 Сигебод — архиепископ Нарбона (873—885)